Antropomorfismo moe - tipo de antropomorfismo
Moe (gíria) - termo utilizado em animes, mangás e videogames para se referir a personagens com personalidades inocentes, doces e adoráveis.
Moe (Vitória) - uma cidade na Austrália
Moe Szyslak - personagem taverneiro da série The Simpsons

Desambiguações de antropônimos